Il singolare del torneo di tennis Washington Indoor 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Mark Cox che ha battuto in finale Dick Stockton 6-2, 7-65.

Teste di serie 

 John Alexander (quarti di finale)
 Marty Riessen (primo turno)
 Dick Stockton (finale)
 Stan Smith (semifinali)

 Harold Solomon (secondo turno)
 Paul Gerken (secondo turno)
 Robert Lutz (quarti di finale)
 Phil Dent (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Washington Indoor 1975